Autogenese bezeichnet folgende Begriffe:

 Orthogenese
 Autogenese (Psychologie)

Siehe auch: autogen